Ordine del servizio distinto (Malaysia)
Ordine del servizio distinto (Uzbekistan)